717-я пехотная дивизия — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Формирование и боевой путь 
Сформирована в апреле 1941 г., с июля 1941 г. — на юго-востоке. В октябре — ноябре 1941 года подразделения дивизии участвуют в антипартизанской операции в оккупированной Югославии. В апреле — мае 1943 г. преобразована в 117-ю лёгкую пехотную дивизию.

См. также 
 Список дивизий вермахта и войск СС

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году